Стен Смит је освојио турнир. У финалу је победио Јана Кодеша резултатом 3-6, 6-3, 6-2, 7-6.

Носиоци
 Џон Њуком (прво коло)
 Стен Смит (победник)
 Артур Еш (полуфиналиста)
 Том Окер (полуфиналиста)
 Марти Рисен (четвртфиналиста)
 Клиф Ричи (треће коло)
 Кларк Гребнер (четвртфиналиста)
 Илије Настасе (треће коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1971.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1971.